Кетросы:
 Кетроаса (Кетросы) — село в Криулянском районе Молдавии
 Кетросы — среднепалеолитическая стоянка в Черновицкой области Украины (Хотинский район)
 Кетросы — до 1946 года название села Должок в Ямпольском районе Винницкой области Украины